Karl Wolfrum ist der Name folgender Personen:

* Karl Wolfrum (Politiker) (1813–1888), deutscher Industrieller und Politiker
 Karl Wolfrum (Musiker) (1856–1937), deutscher Organist und Komponist